|-
|(130751)||2000 SH274|| align=right|16,3|| align=right|2,366|| align=right|0,146|| align=right|5,75|| align=right|3,638||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130752)||2000 SP274|| align=right|15,9|| align=right|2,262|| align=right|0,161|| align=right|5,15|| align=right|3,402||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130753)||2000 SA275|| align=right|16,2|| align=right|2,406|| align=right|0,122|| align=right|6,03|| align=right|3,730||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130754)||2000 SV275|| align=right|16,2|| align=right|2,338|| align=right|0,223|| align=right|4,94|| align=right|3,573||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130755)||2000 SX275|| align=right|15,1|| align=right|2,370|| align=right|0,238|| align=right|10,46|| align=right|3,647||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130756)||2000 SB276|| align=right|16,1|| align=right|2,352|| align=right|0,136|| align=right|7,02|| align=right|3,606||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130757)||2000 SL277|| align=right|16,0|| align=right|2,383|| align=right|0,301|| align=right|2,72|| align=right|3,679||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130758)||2000 SM277|| align=right|14,8|| align=right|2,552|| align=right|0,177|| align=right|14,36|| align=right|4,076||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130759)||2000 SX278|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,235|| align=right|2,43|| align=right|3,680||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130760)||2000 SD279|| align=right|14,2|| align=right|2,413|| align=right|0,114|| align=right|14,28|| align=right|3,747||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130761)||2000 SW281|| align=right|15,9|| align=right|2,334|| align=right|0,058|| align=right|6,51|| align=right|3,566||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130762)||2000 SV285|| align=right|16,0|| align=right|2,422|| align=right|0,080|| align=right|6,96|| align=right|3,769||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130763)||2000 SV288|| align=right|17,1|| align=right|2,200|| align=right|0,142|| align=right|7,41|| align=right|3,262||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130764)||2000 SM298|| align=right|16,1|| align=right|2,450|| align=right|0,100|| align=right|4,85|| align=right|3,834||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130765)||2000 SX299|| align=right|15,7|| align=right|2,291|| align=right|0,243|| align=right|4,32|| align=right|3,468||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130766)||2000 SJ301|| align=right|15,6|| align=right|2,410|| align=right|0,076|| align=right|3,77|| align=right|3,741||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130767)||2000 SR307|| align=right|15,6|| align=right|2,280|| align=right|0,140|| align=right|5,91|| align=right|3,443||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130768)||2000 SV308|| align=right|15,9|| align=right|2,303|| align=right|0,128|| align=right|6,39|| align=right|3,494||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130769)||2000 SA314|| align=right|14,8|| align=right|2,335|| align=right|0,160|| align=right|12,32|| align=right|3,567||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130770)||2000 SS321|| align=right|16,3|| align=right|2,403|| align=right|0,149|| align=right|0,54|| align=right|3,723||MBA||28. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130771)||2000 SU324|| align=right|16,7|| align=right|2,284|| align=right|0,118|| align=right|22,29|| align=right|3,451||MBA||28. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130772)||2000 SD326|| align=right|16,3|| align=right|2,454|| align=right|0,110|| align=right|10,12|| align=right|3,843||MBA||29. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130773)||2000 SH326|| align=right|16,2|| align=right|2,386|| align=right|0,052|| align=right|7,26|| align=right|3,685||MBA||29. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130774)||2000 SX329|| align=right|16,5|| align=right|2,399|| align=right|0,162|| align=right|3,21|| align=right|3,715||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130775)||2000 SB335|| align=right|16,3|| align=right|2,371|| align=right|0,109|| align=right|4,72|| align=right|3,649||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(130776)||2000 SB348|| align=right|15,0|| align=right|2,439|| align=right|0,178|| align=right|15,61|| align=right|3,809||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130777)||2000 SA364|| align=right|15,8|| align=right|2,224|| align=right|0,129|| align=right|7,67|| align=right|3,316||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130778)||2000 SX369|| align=right|16,0|| align=right|2,393|| align=right|0,096|| align=right|7,18|| align=right|3,701||MBA||24. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130779)||2000 TQ1|| align=right|15,4|| align=right|2,588|| align=right|0,160|| align=right|12,20|| align=right|4,164||MBA||3. října 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(130780)||2000 TH3|| align=right|16,3|| align=right|2,354|| align=right|0,067|| align=right|6,50|| align=right|3,610||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130781)||2000 TF4|| align=right|16,4|| align=right|2,379|| align=right|0,150|| align=right|1,44|| align=right|3,670||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130782)||2000 TH6|| align=right|16,4|| align=right|2,417|| align=right|0,132|| align=right|0,71|| align=right|3,757||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130783)||2000 TD11|| align=right|16,6|| align=right|2,374|| align=right|0,113|| align=right|4,59|| align=right|3,656||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130784)||2000 TF11|| align=right|16,3|| align=right|2,239|| align=right|0,139|| align=right|4,05|| align=right|3,349||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130785)||2000 TM12|| align=right|16,1|| align=right|2,360|| align=right|0,106|| align=right|7,16|| align=right|3,625||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130786)||2000 TH16|| align=right|16,2|| align=right|2,588|| align=right|0,289|| align=right|4,53|| align=right|4,162||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130787)||2000 TE17|| align=right|16,7|| align=right|2,540|| align=right|0,229|| align=right|7,24|| align=right|4,047||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130788)||2000 TY18|| align=right|16,4|| align=right|2,615|| align=right|0,248|| align=right|7,40|| align=right|4,229||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130789)||2000 TT19|| align=right|15,9|| align=right|2,297|| align=right|0,134|| align=right|7,50|| align=right|3,481||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130790)||2000 TW20|| align=right|16,3|| align=right|2,208|| align=right|0,195|| align=right|6,68|| align=right|3,281||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130791)||2000 TQ26|| align=right|15,9|| align=right|2,427|| align=right|0,165|| align=right|8,33|| align=right|3,780||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130792)||2000 TW27|| align=right|15,1|| align=right|2,632|| align=right|0,335|| align=right|29,17|| align=right|4,268||MBA||3. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130793)||2000 TL31|| align=right|16,8|| align=right|2,299|| align=right|0,095|| align=right|7,03|| align=right|3,485||MBA||4. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130794)||2000 TH34|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,128|| align=right|8,19|| align=right|3,763||MBA||6. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130795)||2000 TS38|| align=right|16,0|| align=right|2,253|| align=right|0,129|| align=right|7,84|| align=right|3,381||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130796)||2000 TQ39|| align=right|15,8|| align=right|2,316|| align=right|0,116|| align=right|7,57|| align=right|3,523||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130797)||2000 TW39|| align=right|15,6|| align=right|2,331|| align=right|0,146|| align=right|7,35|| align=right|3,558||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130798)||2000 TQ41|| align=right|16,8|| align=right|2,256|| align=right|0,105|| align=right|6,47|| align=right|3,389||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130799)||2000 TL43|| align=right|16,0|| align=right|2,294|| align=right|0,112|| align=right|8,27|| align=right|3,474||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130800)||2000 TT45|| align=right|16,5|| align=right|2,301|| align=right|0,113|| align=right|7,94|| align=right|3,490||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130801)||2000 TO49|| align=right|15,5|| align=right|2,535|| align=right|0,152|| align=right|8,53|| align=right|4,034||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130802)||2000 TX51|| align=right|16,1|| align=right|2,461|| align=right|0,142|| align=right|9,14|| align=right|3,861||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130803)||2000 TS52|| align=right|16,6|| align=right|2,358|| align=right|0,082|| align=right|3,89|| align=right|3,621||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130804)||2000 TE55|| align=right|15,4|| align=right|2,431|| align=right|0,204|| align=right|10,33|| align=right|3,790||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130805)||2000 TU62|| align=right|15,5|| align=right|2,542|| align=right|0,149|| align=right|8,33|| align=right|4,053||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130806)||2000 TB66|| align=right|15,5|| align=right|2,366|| align=right|0,079|| align=right|7,42|| align=right|3,639||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130807)||2000 TY67|| align=right|15,6|| align=right|2,352|| align=right|0,108|| align=right|2,93|| align=right|3,606||MBA||3. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130808)||2000 UU|| align=right|16,3|| align=right|2,287|| align=right|0,171|| align=right|4,07|| align=right|3,457||MBA||21. října 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(130809)||2000 UJ5|| align=right|16,0|| align=right|2,238|| align=right|0,236|| align=right|4,86|| align=right|3,347||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130810)||2000 UN5|| align=right|15,9|| align=right|2,254|| align=right|0,155|| align=right|5,72|| align=right|3,382||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130811)||2000 UH6|| align=right|16,1|| align=right|2,272|| align=right|0,190|| align=right|4,54|| align=right|3,425||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130812)||2000 UP6|| align=right|15,6|| align=right|2,556|| align=right|0,213|| align=right|2,53|| align=right|4,085||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130813)||2000 UM8|| align=right|15,8|| align=right|2,391|| align=right|0,135|| align=right|12,02|| align=right|3,696||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130814)||2000 UW8|| align=right|14,8|| align=right|2,575|| align=right|0,177|| align=right|13,19|| align=right|4,132||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130815)||2000 UD9|| align=right|15,4|| align=right|2,408|| align=right|0,117|| align=right|8,92|| align=right|3,736||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130816)||2000 UJ9|| align=right|15,7|| align=right|2,437|| align=right|0,195|| align=right|1,69|| align=right|3,803||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130817)||2000 UU9|| align=right|16,0|| align=right|2,451|| align=right|0,193|| align=right|3,08|| align=right|3,837||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130818)||2000 UM13|| align=right|15,3|| align=right|2,486|| align=right|0,166|| align=right|7,01|| align=right|3,919||MBA||23. října 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(130819)||2000 UQ14|| align=right|16,1|| align=right|2,622|| align=right|0,266|| align=right|12,77|| align=right|4,245||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130820)||2000 UH17|| align=right|16,0|| align=right|2,395|| align=right|0,136|| align=right|6,18|| align=right|3,707||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130821)||2000 UT19|| align=right|16,9|| align=right|2,456|| align=right|0,055|| align=right|2,58|| align=right|3,848||MBA||29. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130822)||2000 UD20|| align=right|16,9|| align=right|2,308|| align=right|0,110|| align=right|4,30|| align=right|3,507||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130823)||2000 UJ22|| align=right|15,7|| align=right|2,569|| align=right|0,147|| align=right|3,13|| align=right|4,116||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130824)||2000 UQ25|| align=right|15,4|| align=right|2,383|| align=right|0,203|| align=right|4,56|| align=right|3,677||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130825)||2000 UV25|| align=right|15,5|| align=right|2,349|| align=right|0,134|| align=right|8,30|| align=right|3,600||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130826)||2000 UT28|| align=right|16,3|| align=right|2,418|| align=right|0,144|| align=right|1,66|| align=right|3,760||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130827)||2000 UB34|| align=right|15,7|| align=right|2,538|| align=right|0,053|| align=right|1,36|| align=right|4,043||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130828)||2000 UL36|| align=right|16,2|| align=right|2,435|| align=right|0,163|| align=right|2,45|| align=right|3,800||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130829)||2000 UX36|| align=right|16,5|| align=right|2,468|| align=right|0,207|| align=right|2,36|| align=right|3,876||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130830)||2000 UJ40|| align=right|15,6|| align=right|2,378|| align=right|0,121|| align=right|7,12|| align=right|3,667||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130831)||2000 UL43|| align=right|16,8|| align=right|2,435|| align=right|0,206|| align=right|0,69|| align=right|3,800||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130832)||2000 UG44|| align=right|15,6|| align=right|2,540|| align=right|0,198|| align=right|3,90|| align=right|4,048||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130833)||2000 UH44|| align=right|16,9|| align=right|2,323|| align=right|0,243|| align=right|3,37|| align=right|3,541||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130834)||2000 US44|| align=right|17,0|| align=right|2,413|| align=right|0,224|| align=right|0,41|| align=right|3,749||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130835)||2000 US46|| align=right|15,7|| align=right|2,254|| align=right|0,188|| align=right|7,57|| align=right|3,384||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130836)||2000 UJ47|| align=right|16,5|| align=right|2,273|| align=right|0,175|| align=right|4,06|| align=right|3,427||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130837)||2000 UU47|| align=right|15,1|| align=right|2,593|| align=right|0,155|| align=right|6,66|| align=right|4,175||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130838)||2000 UY47|| align=right|16,4|| align=right|2,326|| align=right|0,219|| align=right|0,96|| align=right|3,548||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130839)||2000 UY50|| align=right|15,2|| align=right|2,547|| align=right|0,210|| align=right|23,59|| align=right|4,063||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130840)||2000 UN51|| align=right|16,3|| align=right|2,322|| align=right|0,224|| align=right|2,84|| align=right|3,538||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130841)||2000 UG52|| align=right|16,3|| align=right|2,414|| align=right|0,148|| align=right|1,39|| align=right|3,750||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130842)||2000 UY54|| align=right|16,1|| align=right|2,240|| align=right|0,222|| align=right|5,71|| align=right|3,351||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130843)||2000 UP60|| align=right|16,6|| align=right|2,425|| align=right|0,169|| align=right|2,01|| align=right|3,776||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130844)||2000 UL61|| align=right|15,5|| align=right|2,585|| align=right|0,136|| align=right|12,97|| align=right|4,156||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130845)||2000 UQ62|| align=right|14,9|| align=right|2,385|| align=right|0,155|| align=right|4,91|| align=right|3,682||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130846)||2000 UL63|| align=right|15,4|| align=right|2,383|| align=right|0,044|| align=right|2,30|| align=right|3,678||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130847)||2000 UB64|| align=right|16,5|| align=right|2,715|| align=right|0,255|| align=right|7,95|| align=right|4,473||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130848)||2000 UF64|| align=right|17,1|| align=right|2,231|| align=right|0,137|| align=right|5,30|| align=right|3,331||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130849)||2000 UU64|| align=right|16,2|| align=right|2,440|| align=right|0,034|| align=right|7,26|| align=right|3,811||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130850)||2000 UU66|| align=right|15,7|| align=right|2,441|| align=right|0,074|| align=right|5,68|| align=right|3,813||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130851)||2000 UO68|| align=right|17,2|| align=right|2,447|| align=right|0,171|| align=right|2,62|| align=right|3,827||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130852)||2000 UR68|| align=right|16,1|| align=right|2,326|| align=right|0,151|| align=right|2,93|| align=right|3,547||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130853)||2000 UW68|| align=right|15,8|| align=right|2,359|| align=right|0,056|| align=right|2,29|| align=right|3,621||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130854)||2000 UD73|| align=right|16,1|| align=right|2,572|| align=right|0,190|| align=right|5,16|| align=right|4,123||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130855)||2000 UX73|| align=right|15,6|| align=right|2,394|| align=right|0,139|| align=right|7,19|| align=right|3,703||MBA||26. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130856)||2000 UZ73|| align=right|15,5|| align=right|2,435|| align=right|0,096|| align=right|3,66|| align=right|3,800||MBA||26. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130857)||2000 UV77|| align=right|15,6|| align=right|2,557|| align=right|0,189|| align=right|3,17|| align=right|4,088||MBA||23. října 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(130858)||2000 UJ79|| align=right|15,3|| align=right|2,351|| align=right|0,222|| align=right|5,10|| align=right|3,605||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130859)||2000 UO81|| align=right|14,3|| align=right|2,578|| align=right|0,257|| align=right|5,16|| align=right|4,140||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130860)||2000 UY82|| align=right|15,7|| align=right|2,349|| align=right|0,103|| align=right|10,43|| align=right|3,599||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130861)||2000 UH85|| align=right|16,4|| align=right|2,396|| align=right|0,093|| align=right|7,51|| align=right|3,709||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130862)||2000 US86|| align=right|16,2|| align=right|2,385|| align=right|0,083|| align=right|5,24|| align=right|3,683||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130863)||2000 UB103|| align=right|15,3|| align=right|2,426|| align=right|0,149|| align=right|6,02|| align=right|3,778||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130864)||2000 UD103|| align=right|14,9|| align=right|2,546|| align=right|0,174|| align=right|14,68|| align=right|4,062||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130865)||2000 UJ107|| align=right|16,5|| align=right|2,246|| align=right|0,158|| align=right|6,23|| align=right|3,365||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130866)||2000 UO109|| align=right|15,1|| align=right|2,634|| align=right|0,243|| align=right|7,48|| align=right|4,274||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130867)||2000 US110|| align=right|15,6|| align=right|2,659|| align=right|0,250|| align=right|23,28|| align=right|4,336||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130868)||2000 VZ|| align=right|16,4|| align=right|2,539|| align=right|0,066|| align=right|2,57|| align=right|4,046||MBA||1. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130869)||2000 VH1|| align=right|14,5|| align=right|2,595|| align=right|0,260|| align=right|12,78|| align=right|4,180||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130870)||2000 VK1|| align=right|14,8|| align=right|2,557|| align=right|0,274|| align=right|4,54|| align=right|4,089||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130871)||2000 VG2|| align=right|14,0|| align=right|2,772|| align=right|0,316|| align=right|22,45|| align=right|4,615||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130872)||2000 VQ2|| align=right|16,1|| align=right|2,563|| align=right|0,190|| align=right|4,52|| align=right|4,103||MBA||1. listopadu 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(130873)||2000 VR2|| align=right|16,0|| align=right|2,262|| align=right|0,168|| align=right|10,70|| align=right|3,401||MBA||1. listopadu 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(130874)||2000 VK3|| align=right|16,7|| align=right|2,364|| align=right|0,191|| align=right|1,78|| align=right|3,635||MBA||1. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(130875)||2000 VN3|| align=right|15,7|| align=right|2,317|| align=right|0,051|| align=right|5,54|| align=right|3,525||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130876)||2000 VU4|| align=right|16,3|| align=right|2,387|| align=right|0,071|| align=right|3,34|| align=right|3,687||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130877)||2000 VT7|| align=right|16,0|| align=right|2,421|| align=right|0,099|| align=right|7,75|| align=right|3,766||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130878)||2000 VM13|| align=right|15,9|| align=right|2,333|| align=right|0,137|| align=right|7,84|| align=right|3,564||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130879)||2000 VP13|| align=right|16,2|| align=right|2,448|| align=right|0,134|| align=right|3,64|| align=right|3,829||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130880)||2000 VV13|| align=right|15,4|| align=right|2,340|| align=right|0,179|| align=right|2,90|| align=right|3,578||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130881)||2000 VX13|| align=right|15,8|| align=right|2,381|| align=right|0,126|| align=right|6,94|| align=right|3,674||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130882)||2000 VN15|| align=right|16,3|| align=right|2,452|| align=right|0,179|| align=right|1,74|| align=right|3,838||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130883)||2000 VU15|| align=right|17,1|| align=right|2,241|| align=right|0,213|| align=right|2,55|| align=right|3,355||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130884)||2000 VY17|| align=right|16,3|| align=right|2,386|| align=right|0,124|| align=right|5,50|| align=right|3,686||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130885)||2000 VV21|| align=right|15,6|| align=right|2,380|| align=right|0,092|| align=right|4,44|| align=right|3,671||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130886)||2000 VO22|| align=right|16,0|| align=right|2,554|| align=right|0,193|| align=right|5,90|| align=right|4,082||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130887)||2000 VB23|| align=right|16,0|| align=right|2,574|| align=right|0,225|| align=right|2,59|| align=right|4,129||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130888)||2000 VU23|| align=right|16,4|| align=right|2,418|| align=right|0,208|| align=right|3,41|| align=right|3,759||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130889)||2000 VX23|| align=right|16,1|| align=right|2,412|| align=right|0,177|| align=right|3,84|| align=right|3,746||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130890)||2000 VE24|| align=right|15,8|| align=right|2,391|| align=right|0,117|| align=right|6,95|| align=right|3,698||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130891)||2000 VP24|| align=right|15,6|| align=right|2,547|| align=right|0,098|| align=right|2,48|| align=right|4,065||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130892)||2000 VV24|| align=right|16,4|| align=right|2,398|| align=right|0,086|| align=right|6,78|| align=right|3,712||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130893)||2000 VA27|| align=right|16,7|| align=right|2,456|| align=right|0,190|| align=right|1,41|| align=right|3,849||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130894)||2000 VC28|| align=right|15,5|| align=right|2,547|| align=right|0,214|| align=right|5,21|| align=right|4,064||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130895)||2000 VM28|| align=right|16,0|| align=right|2,319|| align=right|0,230|| align=right|4,13|| align=right|3,530||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130896)||2000 VY28|| align=right|15,1|| align=right|2,583|| align=right|0,315|| align=right|7,07|| align=right|4,150||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130897)||2000 VS30|| align=right|15,8|| align=right|2,302|| align=right|0,183|| align=right|7,68|| align=right|3,491||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130898)||2000 VQ31|| align=right|15,7|| align=right|2,384|| align=right|0,121|| align=right|7,25|| align=right|3,680||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130899)||2000 VG32|| align=right|16,3|| align=right|2,451|| align=right|0,184|| align=right|3,51|| align=right|3,837||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130900)||2000 VH32|| align=right|15,3|| align=right|2,451|| align=right|0,202|| align=right|3,14|| align=right|3,836||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130901)||2000 VB33|| align=right|15,1|| align=right|2,670|| align=right|0,309|| align=right|13,46|| align=right|4,361||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130902)||2000 VW33|| align=right|16,1|| align=right|2,400|| align=right|0,184|| align=right|8,13|| align=right|3,718||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130903)||2000 VE35|| align=right|14,6|| align=right|2,521|| align=right|0,169|| align=right|13,77|| align=right|4,002||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130904)||2000 VH39|| align=right|14,7|| align=right|2,621|| align=right|0,218|| align=right|33,67|| align=right|4,242||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130905)||2000 VO39|| align=right|15,8|| align=right|2,292|| align=right|0,201|| align=right|4,29|| align=right|3,469||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130906)||2000 VD42|| align=right|15,7|| align=right|2,381|| align=right|0,037|| align=right|3,09|| align=right|3,673||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130907)||2000 VQ44|| align=right|16,1|| align=right|2,616|| align=right|0,204|| align=right|13,33|| align=right|4,231||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130908)||2000 VH45|| align=right|16,0|| align=right|2,340|| align=right|0,091|| align=right|8,68|| align=right|3,578||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130909)||2000 VG46|| align=right|16,4|| align=right|2,574|| align=right|0,151|| align=right|8,71|| align=right|4,128||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130910)||2000 VU53|| align=right|15,6|| align=right|2,537|| align=right|0,052|| align=right|4,85|| align=right|4,041||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130911)||2000 VK54|| align=right|15,9|| align=right|2,283|| align=right|0,153|| align=right|6,11|| align=right|3,449||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130912)||2000 VJ56|| align=right|15,9|| align=right|2,358|| align=right|0,227|| align=right|2,08|| align=right|3,620||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130913)||2000 VX62|| align=right|15,3|| align=right|2,621|| align=right|0,084|| align=right|22,50|| align=right|4,243||MBA||6. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130914)||2000 WY|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,059|| align=right|7,73|| align=right|3,698||MBA||17. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130915)||2000 WO2|| align=right|15,0|| align=right|2,581|| align=right|0,203|| align=right|5,42|| align=right|4,146||MBA||18. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(130916)||2000 WY4|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,087|| align=right|21,94|| align=right|4,070||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130917)||2000 WE8|| align=right|15,3|| align=right|2,403|| align=right|0,095|| align=right|7,44|| align=right|3,725||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130918)||2000 WP8|| align=right|14,9|| align=right|2,669|| align=right|0,146|| align=right|12,94|| align=right|4,359||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130919)||2000 WU8|| align=right|15,6|| align=right|2,641|| align=right|0,133|| align=right|10,69|| align=right|4,292||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130920)||2000 WL11|| align=right|14,6|| align=right|2,721|| align=right|0,224|| align=right|8,98|| align=right|4,487||MBA||24. listopadu 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(130921)||2000 WF15|| align=right|15,6|| align=right|2,645|| align=right|0,151|| align=right|13,04|| align=right|4,300||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130922)||2000 WK15|| align=right|16,2|| align=right|2,613|| align=right|0,276|| align=right|2,81|| align=right|4,224||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130923)||2000 WB16|| align=right|16,5|| align=right|2,549|| align=right|0,217|| align=right|3,68|| align=right|4,070||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130924)||2000 WH17|| align=right|15,9|| align=right|2,360|| align=right|0,194|| align=right|4,94|| align=right|3,626||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130925)||2000 WY17|| align=right|15,5|| align=right|2,563|| align=right|0,268|| align=right|5,46|| align=right|4,102||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130926)||2000 WF19|| align=right|14,7|| align=right|2,628|| align=right|0,247|| align=right|11,80|| align=right|4,259||MBA||25. listopadu 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(130927)||2000 WM22|| align=right|16,0|| align=right|2,587|| align=right|0,212|| align=right|14,73|| align=right|4,161||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130928)||2000 WN25|| align=right|16,0|| align=right|2,465|| align=right|0,084|| align=right|6,83|| align=right|3,870||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130929)||2000 WA26|| align=right|16,0|| align=right|2,618|| align=right|0,210|| align=right|3,48|| align=right|4,235||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130930)||2000 WR26|| align=right|15,9|| align=right|2,294|| align=right|0,140|| align=right|7,46|| align=right|3,474||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130931)||2000 WF29|| align=right|15,3|| align=right|2,621|| align=right|0,207|| align=right|28,21|| align=right|4,242||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130932)||2000 WP29|| align=right|15,1|| align=right|2,322|| align=right|0,165|| align=right|23,36|| align=right|3,537||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130933)||2000 WL31|| align=right|15,6|| align=right|2,582|| align=right|0,044|| align=right|8,39|| align=right|4,148||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130934)||2000 WA32|| align=right|15,6|| align=right|2,535|| align=right|0,091|| align=right|12,66|| align=right|4,035||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130935)||2000 WL35|| align=right|16,8|| align=right|2,643|| align=right|0,243|| align=right|5,88|| align=right|4,297||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130936)||2000 WD40|| align=right|15,2|| align=right|2,711|| align=right|0,183|| align=right|7,45|| align=right|4,462||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130937)||2000 WM40|| align=right|15,7|| align=right|2,612|| align=right|0,174|| align=right|5,03|| align=right|4,221||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130938)||2000 WK41|| align=right|14,9|| align=right|2,626|| align=right|0,156|| align=right|10,95|| align=right|4,256||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130939)||2000 WR41|| align=right|15,0|| align=right|2,539|| align=right|0,086|| align=right|7,16|| align=right|4,046||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130940)||2000 WE43|| align=right|16,1|| align=right|2,551|| align=right|0,108|| align=right|15,12|| align=right|4,074||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130941)||2000 WY43|| align=right|16,1|| align=right|2,578|| align=right|0,017|| align=right|4,45|| align=right|4,138||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130942)||2000 WB50|| align=right|16,2|| align=right|2,280|| align=right|0,146|| align=right|7,45|| align=right|3,442||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130943)||2000 WY51|| align=right|17,3|| align=right|2,394|| align=right|0,154|| align=right|0,35|| align=right|3,704||MBA||27. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130944)||2000 WK54|| align=right|15,6|| align=right|2,271|| align=right|0,194|| align=right|4,98|| align=right|3,421||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130945)||2000 WC55|| align=right|15,5|| align=right|2,635|| align=right|0,227|| align=right|5,94|| align=right|4,276||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130946)||2000 WT61|| align=right|15,4|| align=right|2,545|| align=right|0,238|| align=right|7,19|| align=right|4,058||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130947)||2000 WP62|| align=right|15,3|| align=right|2,655|| align=right|0,064|| align=right|22,98|| align=right|4,326||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130948)||2000 WM66|| align=right|15,4|| align=right|2,583|| align=right|0,121|| align=right|17,97|| align=right|4,152||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130949)||2000 WQ66|| align=right|15,7|| align=right|2,296|| align=right|0,217|| align=right|6,66|| align=right|3,480||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130950)||2000 WS72|| align=right|15,4|| align=right|2,448|| align=right|0,042|| align=right|4,36|| align=right|3,830||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130951)||2000 WQ74|| align=right|16,0|| align=right|2,347|| align=right|0,214|| align=right|4,36|| align=right|3,594||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130952)||2000 WB76|| align=right|15,3|| align=right|2,383|| align=right|0,144|| align=right|7,61|| align=right|3,679||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130953)||2000 WT79|| align=right|16,1|| align=right|2,544|| align=right|0,182|| align=right|6,46|| align=right|4,056||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130954)||2000 WL81|| align=right|15,6|| align=right|2,553|| align=right|0,152|| align=right|6,98|| align=right|4,078||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130955)||2000 WT90|| align=right|15,7|| align=right|2,629|| align=right|0,076|| align=right|2,69|| align=right|4,261||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130956)||2000 WE95|| align=right|15,8|| align=right|2,703|| align=right|0,180|| align=right|4,52|| align=right|4,443||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130957)||2000 WS95|| align=right|16,1|| align=right|2,581|| align=right|0,162|| align=right|0,68|| align=right|4,146||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130958)||2000 WD96|| align=right|16,0|| align=right|2,596|| align=right|0,140|| align=right|4,51|| align=right|4,181||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130959)||2000 WF96|| align=right|16,7|| align=right|2,386|| align=right|0,211|| align=right|1,66|| align=right|3,684||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130960)||2000 WS97|| align=right|15,7|| align=right|2,453|| align=right|0,223|| align=right|3,18|| align=right|3,842||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130961)||2000 WV98|| align=right|15,5|| align=right|2,546|| align=right|0,140|| align=right|6,53|| align=right|4,063||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130962)||2000 WX98|| align=right|17,1|| align=right|2,371|| align=right|0,182|| align=right|0,70|| align=right|3,651||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130963)||2000 WD101|| align=right|14,3|| align=right|2,645|| align=right|0,129|| align=right|12,50|| align=right|4,302||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130964)||2000 WW101|| align=right|15,3|| align=right|2,396|| align=right|0,163|| align=right|12,51|| align=right|3,709||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130965)||2000 WK106|| align=right|16,3|| align=right|2,544|| align=right|0,266|| align=right|6,90|| align=right|4,056||MBA||29. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(130966)||2000 WA112|| align=right|16,2|| align=right|2,385|| align=right|0,123|| align=right|7,04|| align=right|3,684||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130967)||2000 WX112|| align=right|15,2|| align=right|2,541|| align=right|0,079|| align=right|11,57|| align=right|4,051||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130968)||2000 WC113|| align=right|16,1|| align=right|2,634|| align=right|0,198|| align=right|4,88|| align=right|4,274||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130969)||2000 WC114|| align=right|15,6|| align=right|2,646|| align=right|0,119|| align=right|13,08|| align=right|4,303||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130970)||2000 WD114|| align=right|16,1|| align=right|2,470|| align=right|0,149|| align=right|2,99|| align=right|3,880||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130971)||2000 WP114|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,182|| align=right|3,11|| align=right|3,674||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130972)||2000 WB116|| align=right|14,9|| align=right|2,465|| align=right|0,183|| align=right|5,84|| align=right|3,870||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130973)||2000 WS116|| align=right|16,1|| align=right|2,473|| align=right|0,171|| align=right|2,60|| align=right|3,888||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130974)||2000 WX116|| align=right|16,1|| align=right|2,465|| align=right|0,139|| align=right|6,44|| align=right|3,870||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130975)||2000 WB118|| align=right|15,1|| align=right|2,637|| align=right|0,098|| align=right|13,55|| align=right|4,281||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130976)||2000 WW118|| align=right|15,7|| align=right|2,545|| align=right|0,099|| align=right|2,68|| align=right|4,060||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130977)||2000 WO123|| align=right|15,9|| align=right|2,600|| align=right|0,217|| align=right|2,92|| align=right|4,191||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130978)||2000 WN125|| align=right|15,6|| align=right|2,470|| align=right|0,250|| align=right|2,07|| align=right|3,881||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130979)||2000 WF126|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,127|| align=right|7,71|| align=right|3,761||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130980)||2000 WJ126|| align=right|14,7|| align=right|2,666|| align=right|0,178|| align=right|12,10|| align=right|4,352||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130981)||2000 WX126|| align=right|16,0|| align=right|2,433|| align=right|0,275|| align=right|2,87|| align=right|3,794||MBA||16. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130982)||2000 WH130|| align=right|16,1|| align=right|2,629|| align=right|0,159|| align=right|3,22|| align=right|4,262||MBA||19. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130983)||2000 WM130|| align=right|15,6|| align=right|2,356|| align=right|0,147|| align=right|12,33|| align=right|3,617||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130984)||2000 WA133|| align=right|16,0|| align=right|2,570|| align=right|0,179|| align=right|11,63|| align=right|4,119||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130985)||2000 WX133|| align=right|15,2|| align=right|2,486|| align=right|0,085|| align=right|14,36|| align=right|3,920||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130986)||2000 WD138|| align=right|17,0|| align=right|2,413|| align=right|0,153|| align=right|1,34|| align=right|3,748||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130987)||2000 WO140|| align=right|15,7|| align=right|2,397|| align=right|0,160|| align=right|7,90|| align=right|3,711||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130988)||2000 WT141|| align=right|14,8|| align=right|2,463|| align=right|0,294|| align=right|10,29|| align=right|3,865||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130989)||2000 WL142|| align=right|15,5|| align=right|2,535|| align=right|0,161|| align=right|13,84|| align=right|4,036||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130990)||2000 WF153|| align=right|16,0|| align=right|2,462|| align=right|0,168|| align=right|1,41|| align=right|3,861||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130991)||2000 WC158|| align=right|14,5|| align=right|2,742|| align=right|0,320|| align=right|11,79|| align=right|4,540||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130992)||2000 WT159|| align=right|15,6|| align=right|2,307|| align=right|0,112|| align=right|11,73|| align=right|3,504||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130993)||2000 WZ159|| align=right|15,9|| align=right|2,538|| align=right|0,153|| align=right|8,46|| align=right|4,044||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130994)||2000 WA162|| align=right|15,5|| align=right|2,590|| align=right|0,148|| align=right|10,80|| align=right|4,167||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130995)||2000 WZ166|| align=right|16,4|| align=right|2,422|| align=right|0,230|| align=right|2,08|| align=right|3,769||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130996)||2000 WE167|| align=right|15,8|| align=right|2,374|| align=right|0,136|| align=right|4,05|| align=right|3,657||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130997)||2000 WS167|| align=right|16,7|| align=right|2,237|| align=right|0,193|| align=right|8,49|| align=right|3,344||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130998)||2000 WY170|| align=right|15,4|| align=right|2,455|| align=right|0,082|| align=right|7,19|| align=right|3,847||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130999)||2000 WU172|| align=right|15,1|| align=right|2,317|| align=right|0,248|| align=right|24,03|| align=right|3,526||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(131000)||2000 WL178|| align=right|15,0|| align=right|2,701|| align=right|0,071|| align=right|14,16|| align=right|4,439||MBA||28. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek